

Коновер — місто, штат Північна Кароліна
 Коновер — місто, штат Вісконсин